Název Třemešná má více sídel v Česku:
 Třemešná – obec v okrese Bruntál
 Třemešná (Jistebnice) – část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Bílá Třemešná – obec v okrese Trutnov
 Červená Třemešná – obec v okrese Jičín

Podobné názvy 
 Třemešné
 Třemešný vrch
 Třemošná (rozcestník)

Externí odkazy